Пинья:
 Пинья — коммуна в Швейцарии.
 Пинья — коммуна во французском департаменте Корсика Верхняя (остров Корсика).
 Пинья — коммуна в итальянской провинции Империя.
 Пинья — район в центре Рима.
 Пинья — волокно из листьев ананаса.
 Пинья-де-Кампос — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пинья, Орасио (род. 1945) — мексиканский бейсболист.

См. также 
 Пинья колада — коктейль